Gaal János
 Gaal János (19. század) orvos
Gaál János
Gyulai Gaál János (?–1837) nagymagyari plébános, iskolafelügyelő, 1833-tól a verebélyi szék táblabírája
Gál János
 Gál János (1894–1976) festőművész
 Gál János, id. (1928–2001) erdőmérnök
 Gál János (1951) haltenyésztő
 Gál János, ifj. (1956) erdőmérnök
 Gál János (?) fizikus
 Gál János (1999) író
Gáll János
 Gáll János (1930–2019) erdélyi magyar politológus
hasonló nevűek
 Gyulai Gaál János (1924–2009) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
 Hilibi Gaál János (1799–1891) királyi kúriai bíró
 Korodi Gál János (1929–1986) erdélyi magyar természettudományi szakíró